Matthew o Matt Smith possono riferirsi a:

 Matthew Smith – sviluppatore britannico di videogiochi
 Matt Smith – chitarrista statunitense
 Matt Smith – attore britannico
 Matt Smith (n. 1982) – calciatore anglo-australiano
 Matt Smith (n. 1989) – calciatore inglese
 Matt Smith (n. 1999) – calciatore gallese
 Matt Smith – rugbista a 15 inglese